Людмила Ивановна Брагина (род. 24 июля 1943) — советская бегунья на средние дистанции, заслуженный мастер спорта СССР (1972), выступала за «Динамо» (Краснодар).

Биография 
Первый тренер ― Михаил Махов. С 1966 года тренировалась под руководством Виктора Алексеевича Казанцева.

Олимпийская чемпионка 1972 года, многократная чемпионка СССР. Выступала на дистанциях 1500 и 3000 метров, а также в кроссе.

В 1972 г. в Мюнхене Людмила Брагина открыла список олимпийских чемпионок на дистанции 1500 м. Ей принадлежит никем не повторенное достижение — она трижды устанавливала мировые рекорды в забеге (4.06.05), в полуфинале (4.05.01), и в финале (4.01.4). На Олимпиаде 1976 года в беге на 1500 м заняла 5-е место.

Шестикратная рекордсменка мира (1972—1976) в беге на 1500 и 3000 м. Победитель Матчей СССР — США по лёгкой атлетике

Член КПСС с 1976 года.

Рекорды Людмилы Брагиной 
 1500 м — 4 мин 01.4 сек (1972)
 3000 м — 8 мин 27.12 сек (1976)

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «Герой труда Кубани» (Краснодарский край, февраль 2005) — за большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта, подготовку олимпийского резерва на Кубани и высокие спортивные достижения

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Заслуженные мастера спорта СССР
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Почётные граждане Краснодара
Бегуны на средние дистанции СССР
Герои труда Кубани
Члены КПСС